Tommy Ekman, född 1956 i Lycksele, är en svensk konsert- och kyrkosångare (baryton) samt musikadministratör.

Musikutbildningar 
• Musiklinjen vid Ångsströmsskolan i Härnösand

• Musikhögskolan Ingesund i Arvika - Musikpedagog.

• Musikhögskolan i Malmö - Sångsolist och sångpedagog.

• Musikhögskolan i Malmö - Master of Fine arts.

• Det Konglige Danske Musikkonservatorium  i Köpenhamn - Diplomstudier i sång.

Sångstudier för bland annat;  Anders Hörngren-sångpedagog, Ewy Bråhammar-operasångerska, Uno Ebrelius-professor, Göte Strandsjö-professor och Ulrik Cold, operasångare, m.fl. 

Masterclass för: Erik Saedén-operasångare, Dorthy Irwing-professor, Torsten Föllinger-skådespelare och sångare, Birgit Nilsson-operasångare, m.fl. 

Ekman medverkade i uppsättning av sångspelet Värmlänningarna 1976-78, där han sjöng huvudrollen Erik. 

I huvudsak har Ekman därefter varit verksam som konsert- och kyrkosångare i Sverige och utomlands, samt i radio och TV. Ekman har medverkat i ett stort antal produktioner i konsertsalar och kyrkor i hela Sverige.
Ekman var även verksam som musikadministratör och startade den kommunala musikskolan i Bromölla kommun 1981/82. 1985 - 1997 var Ekman rektor och musikledare för Musikskolan i Kristianstad. Där var han drivkraften bakom att starta gymnasial musiklinje (1987), grundskolans musikklasser (1989) och en gymnasial högskolrförberedande specialkurs i musik (1990).

Bland stipendier och utmärkelser 
 Första pris vid sångtävling på Mozarteum
 Operakonstens vänner
 Kristina Nilssonstipendiat
 Svenska sångpedagogförbundets stipendium
 Skånes vackraste röst
 Stipendium från Operakonstens vänner

Mellan 1981 och 1985 var Ekman musikledare för den kommunala musikskolan i Bromölla och 1985 - 1997 var han rektor och chef för Musikskolan i Kristianstad. Ekman har, i sitt eget företag EKT produktion , frilansat som solist i konserthus och kyrkor i Sverige och utomlands.

Externa länkar
EKT Produktion

Svenska barytonsångare
Personer från Lycksele
Män
Födda 1956
Levande personer